Dalby Sogn ist der Name mehrerer Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) in Dänemark:

 Dalby Sogn (Kerteminde Kommune)
 Dalby Sogn (Kolding Kommune)